Bácsér volt a neve 1941–1944 között a ma Krivaja nevű településnek Szerbiában, a Vajdaságban, Bácskatopolya közigazgatási körzetében, a Bács-ér (vagy Krivaja) folyó mellett.
 Bács-ér vagy Kanyarodó – szerbül: Криваја/Krivaja, a Duna és a Tisza mellett a Bácska legnagyobb felszíni vízfolyása